Jurino – település Oroszországban, Mariföld Jurinói járásának székhelye
 Jurino – település Oroszországban, a Moszkvai terület Taldomi járásában
 Jurino – település Oroszországban, a Kalugai terület Kozelszki járásában